Liste serbe, en serbe  ou , peut désigner :
 la Liste serbe pour le Kosovo et la Métochie, un parti politique de la communauté serbe du Kosovo créé en 2004 ;
 la Liste serbe, une alliance de partis politiques monténégrins créé en 2006 et disparue en 2009 par la création de la Nouvelle démocratie serbe ;
 la Liste serbe, une alliance de partis politiques monténégrins créé en 2012 ;
 la Liste serbe, un parti politique de la communauté serbe du Kosovo créé en 2014.

Voir aussi